Het chemisch element neon (Ne), met een atoommassa van 20,1797(6) u, bezit 3 stabiele isotopen: 20Ne, 21Ne en 22Ne, waarvan de eerste het meest abundant is (ongeveer 90%). De overige 16 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd.

De kortstlevende radio-isotoop van neon is 16Ne, met een halfwaardetijd van amper 9 × 10−21 s. De langstlevende is 24Ne, met een halfwaardetijd van 3,38 minuten. Vrijwel alle andere isotopen vervallen binnen de seconde.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element